Wangzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangzhuang (socken i Kina, Jiangsu), 
 Wangzhuang (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar